Le Couteau sur la nuque est le titre des œuvres suivantes :
 Le Couteau sur la nuque ( [] ou  []), roman policier d'Agatha Christie mettant en scène Hercule Poirot, publié en 1933, qui a connu plusieurs adaptations :
 Le Couteau sur la nuque (), téléfilm américain de Lou Antonio, diffusé en 1985 ;
 Le Couteau sur la nuque (), téléfilm de la série britannique Hercule Poirot d'ITV, diffusé en 2000 ;
 Le Couteau sur la nuque, téléfilm de la série française Les Petits Meurtres d'Agatha Christie de France 2, diffusé en 2012 ;
 Le Couteau sur la nuque, bande dessinée française de Marek publiée en 2012 dans la collection Agatha Christie.